Никола́й Ива́нович Кузнецо́в:* Кузнецов, Николай Иванович (1834—1905) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Кузнецов, Николай Иванович (1864—1932) — российский учёный, ботаник.
 Кузнецов, Николай Иванович (1911—1944) — советский разведчик, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Николай Иванович (1922—2008) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полный кавалер ордена Славы.
 Кузнецов, Николай Иванович (род. 1935) — русский оперный режиссёр,  либреттист. Доктор искусствоведения, профессор.
 Кузнецов, Николай Иванович (род. 1937) — российский художник.
 Кузнецов, Николай Иванович (1939—2007) — доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой Воронежского государственного аграрного университета имени К. Д. Глинки. Заслуженный деятель науки РФ (2000).
 Кузнецов, Николай Иванович (род. 1953) — ректор Саратовского государственного аграрного университета.
 Кузнецов, Николай Иванович (1951—2006) — советский и российский актёр.